Breg se poate referi la:

Localități
 Breg, Majšperk, localitate din comuna Majšperk, Slovenia
 Breg, Mežica, localitate din comuna Mežica, Slovenia
 Breg, Sevnica, localitate din comuna Sevnica, Slovenia
 Breg, Žirovnica, localitate din comuna Žirovnica, Slovenia
 Breg ob Bistrici, localitate din comuna Tržič, Slovenia 
 Bački Breg, sat din Serbia

Geografie
 Breg (râu), râu din Germania

Altele
 Breg (mitologie), triplă zeiță celtică
 Cobthach Cóel Breg, rege al Irlandei din sec. XVI î.Hr.